Иван Степанович Шевцов (5 июля 1918 года, село Сосновка — 1994 год) — председатель сельхозартели «Весёлый труд» Бескарагайского района Павлодарской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957). Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва.

Родился в 1918 году в крестьянской семье в селе Сосновка (сегодня — Ерназар Бескарагайского района). С 1934 года трудился рабочим, бухгалтером в сельскохозяйственной артели «Весёлый труд» (позднее — колхоз под этим же наименованием) Бескарагайского района. В 1947 году назначен председателем этой же артели.

В 1956 году вывел руководимую им артель в передовые сельскохозяйственные предприятия по Бескарагайскому району. За особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IV созыва от Бескарагайского избирательного округа (1955—1959).

Скончался в 1994 году.

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін]: энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Шевцов Степан Иванович: б. 807.

Ссылки 
 Шевцов Иван Степанович, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва